Griebner ist der Familienname folgender Personen;

 Michael Heinrich Gribner (auch: Griebner; 1682–1734), deutscher Rechtswissenschaftler
 Reinhard Griebner (* 1952), deutscher Autor und Journalist